Il doppio  del Karshi Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Gong Maoxin e Li Zhe erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev hanno battuto in finale Konstantin Kravčuk e Denys Molčanov 3–6, 6–3, [11–9].

Teste di serie

  Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (campioni)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (semifinali)
  Konstantin Kravčuk /  Denys Molčanov (finale)

Tabellone

Note 
 

Karshi Challenger 2011